Наровлянский — фамилия:

 Наровлянский, Александр Данилович (род. 1963) — украинский учитель.
 Наровлянский, Наум Григорьевич (1921—2001) — советский учёный.

См. также 
 Наровлянский район
 Наровлянский сельсовет